I partigiani badogliani attivi nella Resistenza italiana
 I militanti di Autonomia Operaia e, per estensione, di altri movimenti della sinistra extraparlamentare legati ai centri sociali autogestiti